peut désigner :
  d'infanterie de réserve de la  division de réserve (Empire allemand)
  (Espagne républicaine)
 (États-Unis)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France), de 1915 à 1917
  d'infanterie de la  d'infanterie (France), en 1919
  (Libye)
  (Royaume-Uni)
  mécanisée (Ukraine)
  (Union soviétique)